Ирина Петровна Морохоева (род. 28 августа 1963, с. Тугутуй, Усть-Ордынский Бурятский округ) — российский государственный деятель, председатель Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа (с 14 марта 2004 по 31 декабря 2007 года).

Биография 
Ирина родилась в селе Тугутуй Усть-Ордынский Бурятский округ 28 августа 1963 года.

Завершила обучение и получила диплом о высшем образовании, окончив Иркутский государственный университет по специальности «математика», чуть позже обучалась в Бурятской сельскохозяйственной академии по специальности «экономика». Защитила кандидатскую диссертацию, имеет учёную степень — кандидат экономических наук.

В 1984 году трудоустроилась и работала на разных должностях в бюджетных учреждениях Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, в 1989 году перешла работать в исполнительные органы государственной власти автономного округа. Трудилась в управлении образования, а также в финансовом управлении.

С 2002 по 2004 год временно исполняла обязанности начальника финансового управления администрации округа, позже обязанности первого заместителя главы администрации округа.

В марте 2004 года на выборах в Думу Усть-Ордынского Бурятского автономного округа IV созыва одержала победу и была избрана депутатом. В областной Думе была депутатом на постоянной основе. Назначена председателем Думы. В связи с объединением Усть-Ордынского Бурятского округа и Иркутской области законодательный орган власти ликвидирован с 1 января 2008 года. Полномочия председателя завершены 31 декабря 2007 года. Морохоева — последний председатель Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.

В марте 2008 года принято решение назначить Морохоеву аудитором Контрольно-счётной палаты Иркутской области, вскоре избрана председателем этой палаты. В 2013 году срок полномочий продлён во второй раз. В 2018 году в третий раз ей было доверено возглавить Контрольно-счётную палату области. До настоящего времени работает в данной должности.

Является председателем общественной детско-юношеской спортивной организации Усть-Ордынского Бурятского округа по стрельбе из лука.

Награды 
 Орден Дружбы (2006 год),
 почетная грамота Государственной думы Федерального собрания РФ (2007),
 благодарственное письмо Президента РФ (2008),
 медаль «80 лет Госкомспорту России» (2003),
 памятный знак «15 лет Счетной палате Российской Федерации» (2009),
 благодарность председателя Законодательного собрания Иркутской области (2011).
 Заслуженный экономист РФ.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Контрольно-счётной палаты Иркутской области

Выпускники Иркутского государственного университета
Выпускники Бурятской ГСХА
Члены «Единой России»
Женщины-политики России
Председатели Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа